Alboácem, Abul Haçane, Abu Haçane, Abu al-Hasan, Abu al-Hassan, Abulhasan, Abolhasan, Abul Hassan, Abul-Hasan, Abu'l Hasan, etc., podem referir-se a:

Monarcas
Alboácem Assaíde Almutadide  — califa almóada do Magrebe
Alboácem Ali ibne Otomão  — rei merínida do Magrebe
Alboácem Ali de Granada  — rei nacérida de Granada
Alboácem Ali ibne Maomé  — rei oatácida do Magrebe

Eruditos
Alboácem Alaxari  — teólogo árabe muçulmano
Almaçudi  — Alboácem Ali ibne Huceine ibne Ali Almaçudi; historiador e geógrafo árabe
Abu Maomé Haçane Alhandani  — geógrafo, poeta, literato, astrônomo e historiador árabe
Alhazém  — Abu Ali Haçane ibne Alhaitame; físico e matemático árabe, pioneiro da ótica

Desambiguações de antropônimos